Jméno a příjmení Maksim Manukjan se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Maksim Manukjan (1987) — zápasník-klasik
Maksim Manukjan (1993) — zápasník-sambista